Van Wert désigne, aux États-Unis, deux localités d'importance inégale ainsi qu'un comté :
 Van Wert, petit village du comté de Decatur, dans l'État de l'Iowa ;
 Van Wert, ville siège du comté de Van Wert, dans l'État de l'Ohio.

Ce nom est une déformation de celui d'Isaac Van Wart (1760-1828), combattant de la guerre d'indépendance américaine, resté célèbre pour avoir procédé, avec deux autres volontaires, à l'arrestation du major John André, espion britannique, le  à Tarrytown, dans le futur État de New York.

Voir aussi 
 Wert